Göran Lindqvist kan avse:

Göran Lindqvist (1923–2021), läkare.
Göran Lindqvist (född 1943), militär.